Грант () — округ в штате Нью-Мексико в США. Расположен в юго-западной части штата. Столица — Силвер-Сити. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло  человек. Округ был создан в 1868 году и назван в честь президента США Улисса Гранта.

Географическое положение 
Расположен в юго-западной части штата на границе со штатом Аризона. По данным Бюро переписи населения США округ Грант имеет общую площадь в 10 277 квадратных километров.

Население 

В 2010 году на территории округа проживало  человек (из них 49,1 % мужчин и 50,9 % женщин), насчитывалось  домашних хозяйства и  семьи. Расовый состав: белые — 84,9 %, афроамериканцы — 0,9 %, коренные американцы — 1,4 %, азиаты — 0,4 % и представители двух и более рас — 2,8 %. 48,3 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 21,9 % — жители младше 18 лет, 3,6 % — между 18 и 21 годами, 53,2 % — от 21 до 65 лет и 21,3 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 45,9 лет. На каждые 100 женщин в Гранте приходилось 96,4 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 92,7 мужчин сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 63,1 % представляли собой семьи: 45,3 % совместно проживающих супружеских пар (12,7 % с детьми младше 18 лет); 12,6 % — женщины, проживающие без мужей и 5,2 % — мужчины, проживающие без жён. 36,9 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,30 человека, а средний размер семьи — 2,86 человека. В одиночестве проживали 30,9 % населения, 13,2 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Количество смертей, связанных с алкоголем на 100 000 человек, составляет 52,9.

Экономика 
В 2016 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу  человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 14,8 % от всего числа семей в Гранте и 21,5 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико